Прадена-дель-Ринкон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

Население

Примечания

Ссылки 
 Prádena en sierranorte.com 
 Sierra del Rincón 

Муниципалитеты Мадрида